Maiella – montagna dell'Abruzzo
 Brigata Maiella – formazione partigiana italiana
 Gerardo Maiella – religioso e santo italiano

Pagine correlate 
 Gerardo Maiella (disambigua)